Vilpišiai ist der litauische Name zweier ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet der russischen Oblast Kaliningrad:

 Vilpiškiai, bis 1928 Wilpischen, 1928 bis 1946 Eichenfeld, Kreis Gumbinnen, seit 1946: Kaspijskoje, Siedlung im Rajon Gussew
 Vilpiškiai, bis 1938 Wilpischen, 1938 bis 1946 Wilpen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, ab 1946: Nagornoje (Kaliningrad, Nesterow), untergegangener Ort im Rajon Nesterow